Melíssi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Melíssi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Melíssi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar